

Étymologie 
Wallach est le mot allemand signifiant qui désigne un cheval castré (traduction de Hongre en Français), et par extension les autres équidés castrés, comme l'âne et le mulet. Le nom est apparenté à Walachei (Valachie en français ou Valach en tchèque). Wallach pourrait également dériver de walaco, dont la racine wala signifie étranger . On lui trouve notamment sa version écossaise Wallace ou Wallis.

Personnalités 
 Alfred Wallach (1882-1961), homme politique français ;
 Eli Wallach, acteur américain;
 Ira Wallach (1913-1995), écrivain, dramaturge et scénariste américain ;
 Joan Wallach Scott (née en 1941), historienne américaine ;
 Jochanan Wallach (né en 1945), footballeur israélien ;
 Julia Wallach (né en 1925), rescapée de la Shoah ;
 , altermondialiste américaine ;
 Maud Barger Wallach (1870–1954), joueuse de tennis américaine ;
 Osias Wallach (1920-1946), rabbin et éducateur français ;
 Otto Wallach (1847-1931), chimiste allemand, prix Nobel de chimie en 1910 ;
 Tim Wallach (né en 1957), joueur de baseball américain ;
 Van Stanley Bartholomew Wallach (né en 1947), herpétologiste américain ;
 Yona Wallach (1944-1985), poétesse israélienne.

Autres 
 Wallach VI, VII et IX sont des planètes de l'étoile Liaoujin, dans l'univers de Dune.